Селища:
 Питомник — Сумська область, Конотопський район
 Питомник — Харківська область, Харківський район
 Питомник''' — Херсонська область, Каховський район